Zais ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Zais (1770–1820), deutscher Architekt und Städtebauer
 Eberhard Friedrich Zais (1801–1888), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Eduard Zais (1804–1896), deutscher Architekt
 Ernst Zais (1837–1903), deutscher Forscher
 Karl-Friedrich Zais (* 1951), deutscher Politiker (Die Linke)
 Maria Sybilla Josepha Zais (1770–1844) deutsche Hotelierin
 Melvin Zais (1916–1981), US-amerikanischer General
 Petra Zais (1957–2021), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Theodor Zais (1855–1930), Eisenbahnbeamter und Naturfreund (erschloss u. a. die Ruppertsklamm)

Siehe auch:
 Zeis
 Zaiss
 Zeiss